Kvinnohuset kan syfta på
Kvinnohuset (byggnad) –  en byggnad på Kungsholmen i Stockholm
Kvinnohuset (roman, 1952) – en roman från 1952 av Ulla Isaksson vars namn anspelar på byggnaden i Stockholm
Kvinnohuset (film) – en film baserad på Isakssons roman
Kvinnohuset (roman, 2008) – en roman från 2008 av Camilla Lagerqvist.